Сина́й — многозначное понятие:

Топоним 
 Синайский полуостров (Синай) — полуостров в Красном море, часть территории Египта.
 Синай — гора на Синайском полуострове в Египте; согласно библейской легенде, на этой горе Бог являлся Моисею.

Фамилия 
 Синай, Яков Григорьевич (род. 1935) — советский и американский математик, педагог.

Другое 
 Синай — бамбуковый меч, используемый для тренировок в японском искусстве кэндо.
 «Синай» — бронетанковая дивизия в Армии обороны Израиля.

См. также 
 Синая
 Монастырь Синая
 Синайский